China Open 2018 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt-baner i Beijing Olympic Park i Beijing, Folkerepublikken Kina i perioden 29. september - 7. oktober 2018. Det var den 15. udgave af China Open, og det var sæsonens fjerde og sidste turnering på WTA Tour i kategorien WTA Premier Mandatory, mens det var sæsonens 10. turnering i kategorien ATP World Tour 500 på ATP World Tour.

Damesingleturneringen blev vundet af Caroline Wozniacki, der i finalen besejrede Anastasija Sevastova med 6-3, 6-3, og som dermed vandt China Open for anden gang (første gang var i 2010). Det var danskerens tredje turneringssejr i 2018 og hendes 30. turneringssejr i karrieren. I herresinglerækken gik sejren til Nikoloz Basilashvili, som vandt med 6-4, 6-4 over Juan Martín del Potro, og som dermed vandt en turnering på ATP Tour for anden gang i sæsonen 2018, idet han tidligere på året havde vundet sin første ATP-titel i Hamborg.

Damedoubletitlen blev vundet af Andrea Sestini Hlaváčková og Barbora Strýcová, mens sejren i herredoubleturneringen gik til Łukasz Kubot og Marcelo Melo.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg $ 10.842.425 og fordelte sig som følger.

Kvinder 

Den samlede præmiesum for kvindernes rækker var $ 7.440.565.

Mænd 

Den samlede præmiesum for mændenes rækker var $ 3.401.860.

Resultater

Damesingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen i damesingle skulle have haft deltagelse af 60 spillere, der fordelte sig på:
 47 direkte kvalificerede spillere i form af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 20. august 2018 (seks uger før turneringens start).
 5 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 8 spillere fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

De fire semifinalister i den foregående uges Premier 5-turnering, Wuhan Open 2018, modtog byes i første runde. En af disse spillere, Ashleigh Barty, meldte imidlertid afbud, hvilket gav plads til to lucky losere (markeret med LL), så turneringen fik deltagelse af 61 spillere i stedet for de normale 60.

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 32 spillere, der den 28. - 29. september spillede om de sidste otte ledige pladser i hovedturneringen. Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:
  Dajana Jastremska
  Julija Putintseva
  Kateřina Siniaková
  Ons Jabeur
  Polona Hercog
  Zarina Dijas
  Katie Boulter
  Andrea Petkovic

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:
  Sorana Cîrstea
  Bernarda Pera

Damedouble 

Damedoublerækken havde deltagelse af 28 par, der fordelte sig på:
 25 direkte kvalificerede par i form af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 3 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Herresingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 32 spillere, der fordelte sig på:
 25 direkte kvalificerede spillere i form af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 20. august 2018 (seks uger før turneringens start).
 3 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 4 spillere fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Kvalifikation 

Kvalifikationen har deltagelse af 16 spillere, der spiller om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen.

Herredouble

Hovedturnering 

Hovedturneringen i herredouble havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 13 direkte kvalificerede par i form af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 2 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 1 par fra kvalifikationen (markeret med Q).

Kvalifikation 

Fire par spillede i kvalifikationen om den sidste ledige plads i hovedturneringen. Følgende par kvalificerede sig til hovedturneringen:
  Denys Moltjanov /  Igor Zelenay

Eksterne henvisninger 
 China Open  
 WTA - Results - Beijing 2022 
 ATP Tour - Results - Bejing 2022

Noter 

2018
WTA Tour 2018
ATP World Tour 2018